Флаг Чаплы́гинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 декабря 2004 года решением Чаплыгинского районного Совета депутатов № 104 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1776.

Описание 
«Флаг Чаплыгинского района представляет собой прямоугольное, жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре фигуры герба района: красную, о пяти бастионах, крепость; белое пространство внутри крепости несёт изображение двух скрещённых зелёных, с красными плодами, ветвей яблони».

Обоснование символики 
Флаг Чаплыгинского района разработан на основе герба, который отражает историю района. В середине XVII века здесь проходило сооружение Белгородской засечной черты, имевшей большое значение для охраны границ Российского государства от вторжения крымских татар. В ходе строительства возникло село Слободское — современный город Чаплыгин. Уже в начале XVIII века Пётр I построил на территории села крепость по голландскому образцу по всем правилам фортификации, что отражено на флаге района. Крепость имела пятиугольную форму, была обнесена валом и рвом, имевшим высоту и глубину 6 метров, бастионы снабжены пушками разного калибра. В крепость можно было войти только по подъёмным мостам, установленным на Московских и Воронежских воротах. В феврале 1703 года, во время пребывания в крепости, Пётр I дал ей название Ораниенбург, а пять бастионов назвал пятью органами чувств: «видение, слышание, осязание, обоняние и вкушение». В настоящее время территория крепости является памятником истории и архитектуры федерального значения.

В 1781 году был утверждён герб города Раненбург (прежнее название города Чаплыгина). Символом города стали яблоневые ветки, «коими плодами сей город изобилует». Использование мотива исторического герба города подчёркивает связь города и района, а жёлтое полотнище флага указывает на значение района как достойное окружение города. Жёлтое полотнище — символ власти, славы, стабильности, богатства, великодушия. Также жёлтый цвет (золото) является символом урожая, подчёркивая традиционно высокое качество сельхозпродукции выращенной на Чаплыгинской земле. Благоприятные климатические условия, наличие чернозёмов способствуют развитию растениеводства — основы сельскохозяйственного производства района.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, благородство, мир, взаимопонимание.

Красный цвет — символ тепла, жизненной энергии, силы, мужества.

Зелёный цвет — символ надежды, природы, сельского хозяйства, а также символ здоровья.

Примечания